Edmunda María Teresa de Dietrichstein-Nikolsburg (Viena, 17 de abril de 1652 - ibídem, 15 de marzo de 1737), fue una princesa de Dietrichstein-Nikolsburg por derecho propio, y princesa consorte de Liechtenstein, por su matrimonio el 16 de febrero de 1681 con su primo hermano, el príncipe Juan Adán Andrés de Liechtenstein.

Se trata de la segunda miembro de la casa de Dietrichstein-Nikolsburg casada con el príncipe de Liechtenstein. La primera fue su tía carnal, nacida princesa Juana Beatriz de Dietrichstein-Nikolsburg.

Matrimonio y descendencia 
Edmunda María contrajo matrimonio con su primo hermano, el príncipe Juan Adán Andrés de Liechtenstein (1657-1712). De esta unión nacieron siete hijos:

 María Isabel (1683-1744), casada en primeras nupcias con el príncipe Maximiliano de Liechtenstein  y en segundas nupcias con el duque Leopoldo de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Wiesenburg. 
 Carlos José (1684-1704), nunca se casó ni tuvo descendencia. 
 María Antonia ([1687-1750), casada en primeras nupcias con el barón Marcos Adán Czobor de Czoborszentmihály y en segundas nupcias con el barón Carlos Hrzan, conde de Harras. 
 Francisco Dominico (1689-1711), nunca se casó ni tuvo descendencia. 
 María Gabriela (1692-1713), casada con el príncipe José Juan Adán de Liechtenstein. 
 María Teresa (1694-1772), casada con el príncipe Manuel Tomás de Saboya-Carignano, conde de Soissons. 
 María Dominica (1698-1724), casada con el príncipe Enrique José de Auersperg.

Edmunda María falleció el 15 de marzo de 1737 en Viena.

Ancestros 
</center>

Referencias 

Princesas consortes de Liechtenstein
Nacidos en Viena
Fallecidos en Viena